Kessel (Limburg), població i antic municipi de la província de Limburg, al sud-est dels Països Baixos
 Comtat de Kessel, comtat del Sacre Imperi a l'oest del riu Maas, al sud-oest de Venlo, a la moderna província de Limburg (Països Baixos) 
 Corné van Kessel (Veldhoven, Brabant del Nord, 1991), ciclista neerlandès, professional des del 2009
 Joseph Kessel (Villa Clara, Argentina, 1898 – Avernes, França, 1979), aventurer, periodista i escriptor francès
 Loris Kessel (Lugano, 1950 – Montagnola, 2010), pilot de curses automobilístiques suís